1-я шахматная олимпиада проходила в Лондоне с 18 по 29 июля 1927 года при участии 16 стран. Команды, приславшие заявки с опозданием (например, сборные Польши и США), к турниру допущены не были. Чтобы привлечь сильнейших шахматистов, организаторы не делали различий между любителями и профессионалами. На проведение турнира было выделено 2000 фунтов стерлингов. Партии игрались в зале английского парламента «Вестминстер централ холл». Всего было сыграно 480 партий.
Призами за красоту были отмечены партии Э. Грюнфельд — М. Эйве, Ф. Ейтс — Л. Асталош.

Определить победителей по доскам было невозможно, так как командам разрешались любые перестановки. 
Все команды, кроме сборной Германии, воспользовались этим правом.

На торжественном закрытии капитану венгерской сборной Г. Мароци был вручён приз — позолоченный Кубок, учреждённый лордом Гамильтоном-Расселом, одним из основателей знаменитого Гастингского клуба, а участникам — золотые медали. Серебряные медали получили датчане, бронзовые — англичане.

Регламент 
 Три тура в два дня;
 Первый контроль — полтора часа на 30 ходов;
 Последующий — 10 ходов на полчаса;
 Доигрывание партий проходило не в запланированные заранее дни, а по назначению судейской коллегии.
При равенстве очков места команд определялись по числу выигранных матчей, а при равенстве этого показателя — по результату личной встречи (в некоторых источниках Австрия стоит перед Германией и Бельгия перед Финляндией).

Состав сборных

Движение по турам

Турнирная таблица

Лучшие индивидуальные результаты 
 Хольгер Норман-Хансен (Дания) — 12 из 15 (+11 −2 =2)
 Джордж Томас (Великобритания) — 12 из 15 (+9 −0 =6)
 Рихард Рети (Чехословакия) — 11½ из 15 (+9 −1 =5)
 Геза Мароци (Венгрия) — 9 из 12 (+6 −0 =6)
 Эрнст Грюнфельд (Австрия) — 9½ из 13 (+6 −0 =7)
 Макс Эйве (Нидерланды) — 10½ из 15 (+7 −1 =7)

Примечания

Литература 
 
 Шахматные олимпиады / Ю. Авербах, Б. Туров. Москва : Физкультура и спорт, 1974.
 
 Всемирные шахматные Олимпиады. 1927-2006 / Ханамирян Г.С., Авторское издание, Ереван: 2006, стр. 12-14

Ссылки 
 1-я шахматная олимпиада  на сайте OlimpBase.org 
 История шахматной олимпиады (часть первая)  

Шахматные олимпиады
1927 год в шахматах
Июль 1927 года
Международные соревнования по шахматам в Великобритании
Спорт в Великобритании в 1927 году
Международные спортивные соревнования в Лондоне
1927 год в Лондоне